Лас Палмас има више значења:

 Лас Палмас
 Лас Палмас, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Палмас (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Палмас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Палмас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Палмас, Ехидо Халапа (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Палмас, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Палмас, Колонија Колорадо Нумеро Трес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Палмас, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Палмас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Палмас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Палмас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Палмас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Палмас (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Палмас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Палмас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Палмас (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Палмас (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Палмас (Матаморос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Палмас, Ирадијер Уерта Медрано (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Палмас (Парас, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Палмас, Гранха (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Палмас (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Палмас (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас, Макловија Рам (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас, Нуева Палмера (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас, Сарита (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Палмас (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Палмас (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Палмас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Палмас (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Палмас (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Палмас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Палмас (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Палмас, Чимео (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Лас Палмас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Палмас (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Палмас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Палмас, Сантијестебан (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Палмас, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Палмас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Палмас (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Палмас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Палмас (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Палмас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Палмас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Палмас, Сан Мигел де лас Палмас (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Палмас, Лас Палмас дел Качирпе (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Палмас, Сан Хосе дел Фраиле (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Палмас (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Палмас (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмас, Ла Пинзанера (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмас (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмас, Унидад Абитасионал (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмас (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмас (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмас (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Палмас (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Палмас (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Палмас, Лас Пуентес (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Палмас (Сантијаго Тулантепек де Луго Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Палмас (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Палмас (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Палмас (Мексикалзинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Палмас (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Палмас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмас (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмас (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмас (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмас, Гранха (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмас, Ла Гваре (Пуреперо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмас (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмас (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Палмас, Ла Поза дел Пахарито (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Палмас (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Палмас (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Палмас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Палмас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Палмас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Палмас (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Палмас, Виверо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Палмас (Абасоло), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас, Анастасио Сандовал (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас, Антонио Торес (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас, Ел Порвенир (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Монтереј), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Парас, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Палмас (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас, Ел Нанче (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас, Колонија лас Палмас (Сан Матео Нехапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас, Барио Сан Антонио (Сан Педро ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас, Арена Амариља Километро 120 (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас (Сан Себастијан Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас (Тлаколула де Матаморос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Палмас, Сан Мигел (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Палмас (Алтепекси), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Палмас (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Палмас (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Палмас (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Палмас (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Палмас (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Палмас, Лос Ладриљос (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Палмас (Сан Николас Буенос Аирес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Палмас (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Палмас (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Палмас (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Палмас (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Палмас (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Палмас (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Палмас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Палмас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Палмас (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Палмас (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Палмас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Палмас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Палмас (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Палмас (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Палмас (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Палмас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Палмас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Палмас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Палмас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Палмас (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Палмас (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Палмас, Блоке 1806 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Палмас, Вињедо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Палмас (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Палмас (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Палмас (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Палмас (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Палмас (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Палмас (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Палмас (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Палмас (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Палмас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас, Лос Хенералес (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас, Сентро Кристијано (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас, Марија Луиса Ривера (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас, Хенерал Лазаро Карденас (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Палмас (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас, Дивисионес ел Метате (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас, Палмариљо (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас, Сан Хосе Тепетате (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Палмас (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Палмас, Сан Мигел (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Палмас (Тисмевак), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Палмас (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лас Палмас, Ла Лома Енрике Убарио Масијас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Палмас, Рамиро Гутијерез Пиједра (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Палмас (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Палмас (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Палмас, Рохелио Моралес (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику